

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Sveti Valentin

Vanjske poveznice